Guanare peut désigner :

Toponymes

Guanare : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Guanare : ville et chef-lieu de la municipalité de Guanare dans l'État de Portuguesa ;
 Capitale Guanare : l'une des cinq divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Guanare dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme